Frantz Bertin (Paris, 30 de maio de 1983) é um futebolista francês naturalizado haitiano, que atua como zagueiro. Mede 1,82cm e pesa 77kg. Joga atualmente no OFI Creta.

 Zero a Zero

Futebolistas do Haiti
Jogadores da Seleção Haitiana de Futebol
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2007
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2009
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2015